Джалгаон ():

 Джалгаон — город в штате Махараштра, Индия.
 Джалгаон — округ в штате Махараштра, Индия.